Clayton County je název dvou okresů ve Spojených státech amerických:
 Clayton County (Georgie) – okres státu Georgie
 Clayton County (Iowa) – okres státu Iowa